West Heath kan syfta på:

 West Heath, Basingstoke and Deane - en ort i Wootton St. Lawrence i Hampshire, England
 West Heath, Cheshire - en ort i Cheshire, England
 West Heath, London - en ort i Bexley i Hampshire, England
 West Heath, Rushmoor - en ort i Rushmoor i Hampshire, England
 West Heath, West Midlands - en ort i West Midlands, England